Чан Хао (, род. 7 ноября 1976) — китайский профессиональный игрок 9 дана по го, обладатель многих китайских титулов го. В 1990 году Чан Хао выиграл чемпионат мира по го среди любителей, проходивший в Хиросиме, став самым молодым (в возрасте 13 лет) победителем этих соревнований. Считается лучшим игроком в го Китая периода 1990-х годов. Женат на Чжан Сюань (род. 22.6.1968), которая также является игроком в го (8 дан).

Титулы 
Чан Хао занимает 3 место по количеству завоёванных титулов го в Китае.

 Всего: 28 титулов, 25 раз доходил до финала розыгрыша титула.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Чана Хао на GoGameWorld
 Биография Чана Хао в Го библиотеке
 Биография Чана Хао в библиотеке сэнсея
 Партии Чана Хао

Родившиеся в Шанхае
Игроки го Китая